Het PDC William Hill World Darts Championship 2016 was de 23ste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd werd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi startte op 17 december 2015 en werd afgesloten op 3 januari 2016. Het toernooi werd traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen.

De schot Gary Anderson wist zijn eerste wereldtitel, die hij in de voorgaande editie wist veilig te stellen door in de finale Phil Taylor met 7–6 te verslaan, met succes te verdedigen; Anderson won in de finale met 7–5 van Adrian Lewis. Anderson won daarmee zijn tweede wereldtitel op rij.

Opzet en gekwalificeerde spelers
Het deelnemersveld bestond uit 72 spelers. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 29 november 2015 (na de Players Championship Finals) waren de geplaatste spelers voor het toernooi.

Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeerde de 16 hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2015 en de vier hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de European Pro Tour Order of Merit zich.

Ook werden er twee tickets vergeven door middel van een kwalificatietoernooi in Coventry dat werd gehouden op 30 november 2015.

Daarnaast plaatsten 18 andere internationale spelers zich via verschillende kwalificatiecriteria. Drie van deze spelers stroomden in de eerste ronde in. De overige 15 spelers moesten deelnemen in de voorronde.

De volgende spelers namen deel aan de PDC World Darts Championship 2016:

Prijzengeld 
De prijzenpot van het PDC World Darts Championship 2016 bedroeg £1.500.000, een verhoging van £250,000 ten opzichte van de vorige editie.

Op 17 december 2015 kondigde William Hill aan dat ze voor iedere 9-darter die gegooid zal worden op het WK, men als sponsor £9000 zal doneren aan het Donna Louise Children's Hospice Trust (de vaste liefdadigheids-partner van de PDC).

Het prijzengeld werd als volgt verdeeld:

Schema
De loting van de voorronde vond plaats op 29 november 2015, terwijl op 30 november de loting van de eerste ronde werd verricht.

Voorronde
In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er dit jaar in de voorronde gespeeld over een first to 2 setsysteem.

Laatste 64

Darts in 2016
2016